Столбовский сельский округ

Брянская область 

 Столбовский сельский территориальный округ Брасовского района

Еврейская автономная область 

 Столбовской сельский округ Октябрьского района (упразднён)

Кировская область 

 Столбовский сельский округ Даровского района (упразднён)